Corbara – miejscowość i gmina we Francji
 Corbara –  miejscowość i gmina we Włoszech